Wainwright kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Wainwright, Alberta,

USA 

 Wainwright, Oklahoma, Muskogee County, 
 Wainwright, Alaska, North Slope Borough, 
 Wainwright (flygplats), Alaska, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar